Trienggadeng (onderdistrict), een onderdistrict van Indonesië 
 Trienggadeng (plaats), een desa in het onderdistrict Makmur